Mondiali 1894 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1894:

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1894 – 2ª edizione

Pattinaggio di velocità 
Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 1894 – 2ª edizione